Коллин — фамилия кельтского происхождения, от древнеирландского слова со значением «мальчик», «юноша».

Известные носители 
  (род. 1984) — британский футбольный вратарь, игрок чемпионата Шотландии в составе клуба «Абердин».
 Коллин, Аманда (род. 1986) — датская актриса.
  (1891—1973) — финский лыжник и велогонщик, победитель лыжного кросса на 50 км в Хольменколлене (1922), участник зимних и летних Олимпийских игр (1924).
  (род. 1956) — немецкий политик, депутат Европейского парламента (2012—2019).
 Коллин, Генрих-Иосиф (1772—1811) — немецкий драматург.
  (1890—1966) — шведский пловец, участник Олимпийских игр (1912).
  (1876—1968) — британский энтомолог, президент Королевского энтомологического общества (1927—1928).
  (1921—2009) — британский военный деятель, командующий Северо-западным округом Британской армии (1973—1976).
  (1802—1889) — американский политик, член Палаты представителей (1845—1847).
  (1905—1989) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клубов «Дерби Каунти» и «Сандерленд».
  (род. 1997) — австралийская гребчиха, участница чемпионата мира по гребле на каноэ на открытой воде (2016, 2019).
 Коллин, Йонас (1776—1861) — датский государственный деятель.
  (род. 1997) — финская футболистка, финалистка Кубка Швеции в составе клуба «Эскильстуна» (2021).
  (1937—1991) — британский прыгун в воду, чемпион Игр Британской империи и Содружества наций в прыжках с 3 м (1958).
  (1857—1926) — норвежский литературовед, лауреат премии Фритьофа Нансена за выдающиеся исследования (1911).
  (1882—1966) — финский художник, обладатель Медали Принца Евгения (1957).
 Коллин, Матфей (1779—1824) — немецкий писатель и драматург, профессор философии.
  (1928—2010) — канадский и американский электротехник, лауреат премии IEEE в области электромагнетизма (1999).
 Коллин, Родни (1909—1956) — английский писатель.
 Коллин, Филипп (род. 1946) — бельгийский хоккеист на траве и футбольный функционер.
  (род. 1990) — немецкий волейболист, обладатель Кубка Европейской конфедерации волейбола в составе клуба «Тур» (2017).
 Коллин, Фрэнк (род. 1943) — американский неонацист.
  (1880—1964) — датская художница.
  (1891—1987) — датский дипломат, посол Дании в Китайской Республике (1940—1941) и при нанкинском режиме (1941—1945).
  (1903—1973) — британский химик-металлург, президент Женского инженерного общества (1952—1953).
 Коллин, Эльса (1887—1941) — шведская театральная актриса, поэтесса и критик.

См. также